Das Estoril Open 2003 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Damen in Oeiras. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 5. bis 13. April 2003 statt.

Im Einzel gewann Magüi Serna gegen Julia Schruff mit. Im Doppel gewann die Paarung Petra Mandula / Patricia Wartusch mit 6:73, 7:63 und 6:2 gegen Maret Ani / Emmanuelle Gagliardi.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Oeiras